Cry Baby Cry (Santana), een single uit 2006 van Santana met Sean Paul en Joss Stone
Cry Baby Cry (The Beatles), een nummer uit 1968 van The White Album van The Beatles